Search Party (band), Newwaveband uit de jaren 1980
 Search Party (film), Amerikaanse komische film uit 2014
 Search Party (televisieserie), Amerikaanse satirische televisieserie voor het eerst uitgezonden in 2016